Rebora ist der Familienname folgender Personen:

 Clemente Rebora (1885–1957), italienischer Dichter und katholischer Priester
 Piero Rebora (1889–1963), italienischer Literaturkritiker, Bruder von Clemente Rebora
 Roberto Rebora (1910–1992), italienischer Dichter und Theaterkritiker, Neffe von Clemente Rebora